Marcello Argilli (1926-2014) – giornalista e scrittore italiano
 Stefano Argilli (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
 Argilla